Викулята — название населённых пунктов в России:
 Викулята — деревня в Уржумском районе Кировской области.
 Викулята — деревня в Ильинском районе Пермского края.
 Викулята — деревня в Карагайском районе Пермского края.